Pyrwa profesionałna futbołna liga 2019/2020 (oficjalnie znana jako efbet League ze względów sponsorskich) była 96. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Bułgarii. 
Brało w niej udział 14 drużyn, które w okresie od 12 lipca 2019 do 12 lipca 2020 rozegrały w dwóch fazach 31 kolejek meczów. 
Sezon zakończyły baraże o utrzymanie w Pyrwa liga oraz miejsce w Lidze Europy UEFA.
Ze względu na pandemię COVID-19, która spowodowała przerwy w lidze, system rozgrywek został zmodyfikowany. Zawody zakończyły się dopiero 19 lipca 2020.
Tytuł mistrzowski obroniła drużyna Łudogorec Razgrad zdobywając dziewiąty tytuł z rzędu i w swojej historii.

Drużyny

Faza zasadnicza

Faza finałowa

Baraż o Ligę Europy 
Sławia Sofia wygrała 2-1 z Botew Płowdiw finał baraży o miejsce w Lidze Europy UEFA na sezon 2020/2021.

Baraż o Pyrwa liga 
Grę w Pyrwa liga na sezon 2020/2021 zapewniły sobie po barażach drużyny Carsko Seło Sofia z Pyrwa liga oraz Montana z Wtora liga.

Klasyfikacja końcowa

Najlepsi strzelcy

Stadiony

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bułgarii
2019 w piłce nożnej
2020 w piłce nożnej
2019 w Bułgarii
2020 w Bułgarii